Novik en russe : Новик ce nom russe comporte plusieurs définitions : 

 Novik : Adolescents (enfants de boyards) âgés de 15 à 18 ans issus de la noblesse des Cosaques russes des  en service dans l'armée impériale de Russie. Novik désigne également les jeunes nobles, enfants de boyards poursuivant des études navales à l'étranger.

Marine impériale de Russie 
 Novik : Corvette à moteur et à voiles en service dans la Marine impériale de Russie de 1856 à 1863;
 Novik : Croiseur léger en service dans la Marine impériale de Russie de 1899 à 1905, il prit part à la Guerre russo-japonaise de 1904 1905, sabordé, il fut renfloué par les Japonais en 1906, sous le nom de Susuya il servit dans la Marine impériale du Japon de 1908 à 1913;
 Novik : Destroyer en service dans la Marine impériale de Russie de 1913 à 1917, sous le nom de Iakov Sverdlov il servit dans la Marine soviétique de 1917 à 1941. Ce bâtiment de guerre participa à la Première Guerre mondiale puis à la Grande Guerre patriotique, en 1941, il sauta sur une mine allemande près de la péninsule de Juminda.

Novik peut être également un patronyme  :
 Naomi Novik : (1973) romancière, scénariste américaine;
 Alksandr Novik : (1975), footballeur biélorusse jouant actuellement au FC Shakhtyor en Biélorussie;
 Anton Novik : (1980) judoka biélorusse, champion d'Europe de judo en 2004 (catégorie des 90 kg)

Sources